That’s a Rack — сингл американского рэпера Lil Uzi Vert. Он был выпущен 9 апреля 2019 года, вместе с песней «Sanguine Paradise». Он был спродюсирован Nick Mira.

Отзывы 
В Spin сказали, что песня «наполнена маниакальной энергией». В XXL сказали, что трек содержит «типичный набор хвастливых текстов» от Lil Uzi Vert.

Чарты

Сертификация

Примечания 

Песни 2019 года
Синглы 2019 года
Песни Lil Uzi Vert